Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Barcelona. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 08000.

 
Barcelona
Gemeenten